Fuga in Egitto – episodio della vita di Gesù
Fuga in Egitto – tema pittorico
Fuga in Egitto – dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio
Fuga in Egitto – dipinto di Vittore Carpaccio
Fuga in Egitto – dipinto di El Greco
Fuga in Egitto – dipinto di Adam Elsheimer
Fuga in Egitto – affresco di Giotto
Fuga in Egitto – dipinto di Guido Reni
Fuga in Egitto – dipinto di Tintoretto
Fuga in Egitto – dipinto di Tiziano